Lucie Míková (ur. 21 września 1994) – czeska skoczkini narciarska, reprezentantka SK Ještěd Liberec.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 11 grudnia 2007 w Notodden podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 62 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 37. miejsce, po skoku na odległość 82 m. Zawodniczka nie brała udziału w kolejnych czterech zawodach. 4 lutego 2012 podczas konkursu PŚ w Hinzenbach zajęła 23. miejsce, jednocześnie zdobyła pierwsze punkty PŚ.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994